Камиль Малецкий (); () — польский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2014
 2-й Чемпионат Польши — Групповая гонка (юниоры)
 2017
 2-й Carpathian Couriers Race  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 6-й Тур Мазовии — Генеральная классификация
 2018
 1-й Grand Prix Doliny Baryczy Milicz
 2-й Тур Венгрии — Генеральная классификация
 8-й Трофео Маттеотти
 2019
 1-й  Szlakiem Grodów Piastowskich — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1b
 1-й  Bałtyk-Karkonosze Tour — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4 (ИГ)
 4-й Memoriał Andrzeja Trochanowskiego
 5-й Memoriał Romana Siemińskiego
 5-й Visegrad 4 Bicycle Race — Гран-при Польши

Примечания

Ссылки 
 Малецкий, Камиль на FirstCycling
 Малецкий, Камиль Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Польши